Lac Audet kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Audet, Eeyou Istchee James Bay, sjö i Québec, 
 Lac Audet, Le Fjord-du-Saguenay, sjö i Québec,